Бекір Ваап (*17 квітня 1915, Біюк-Каралез Бахчисарайського району — 1944, Гайтурлевка, Литва) — кримськотатарський поет.

Член Спілки письменників СРСР з 1938.

З біографії 

Бекир Ваап закінчив школу, поступив у Кримський педагогічний інститут, який закінчив з відзнакою в 1937 році.

Загинув 1944 у складі сталінської армії в боях під селом Гайтурлевка, у Литві.

Творчий доробок 

Бекир Ваап друкував свої поезії на сторінках газети «Яш ленінджілер» та журналу «Яш кувет», в газеті «Кизил Кирим» і журналі «Рада едебіяти».

1938 Бекір Ваап спільно з Г. Булганакли і Р. Мурадом видає збірку «Яшлыкъ йырлары» (Пісні юнацтва).

1990 в Ташкенті видавництвом Гафура Гуляма видана збірка віршів «Язылып битирильмеген шиирлер» (Недописані вірші), куди увійшли найкращі поезії Бекира Ваапа.

Джерела 

 Бекир Ваап

Кримськотатарські письменники
Уродженці Бахчисарайського району